Paradise Lost steht für:

 Paradise Lost, Gedicht
 Paradise Lost (Band), britische Band
 Paradise Lost (Album), Album der Band Paradise Lost
 Paradise Lost (1971), US-amerikanischer Fernsehfilm
 Paradise Lost (Film), US-amerikanischer Pornospielfilm (2002)
 Paradise Lost – The Genesis of Musical, Musical von Peter Lund (Text) und Thomas Zaufke (Musik)

Paradise Lost ist der Titel einer US-amerikanischen Fernsehserie mit den Teilen:

 Das verlorene Paradies – Die Kindermorde in Robin Hood Hills (1996)
 Paradise Lost 2: Revelations (2000)
 Paradise Lost 3: Purgatory (2011)

Siehe auch:

 Das verlorene Paradies